Элбус Рикардо «Эл» Дже́фферсон (; родился 4 января 1985 года в Монтиселло, штат Миссисипи) — американский баскетболист. Играл на позициях центрового и тяжёлого форварда. Спортивное прозвище — «Биг Эл» (, «Большой Эл»). Выступал в Национальной баскетбольной ассоциации.

Биография 
Был выбран под общим 15-м номером на драфте НБА 2004 года командой «Бостон Селтикс».

Последовательно отыграл по три полных сезона за «Бостон Селтикс» (2004—2007), «Миннесоту Тимбервулвз» (2007—2010) и «Юту Джаз» (2010—2013). После сезона 2012/13 перешёл в «Шарлотт Бобкэтс». По разу выходил в плей-офф с «Бостоном» (2004/2005) и «Ютой» (2011/2012). В сезоне 2013/2014 вышел в плей-офф с «Шарлотт Бобкэтс», будучи лидером команды.

9 июля 2016 года ставший свободным агентом Джефферсон заключил контракт с клубом «Индиана Пэйсерс». Контракт подписан сроком на три года, за которые баскетболист получит 30 млн долларов.

Статистика в НБА

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Синьцзян Флаинг Тайгерс»